Grand Prix Australii Formuły 1
 Grand Prix Australii na żużlu